Share (partage en anglais) peut faire référence à :

 share, un nom de partage de système de fichiers, voir Filesystem Hierarchy Standard
 Share, un programme informatique de partage
 Share, un album de jazz de Baptiste Trotignon
 Share, un album de J-pop du groupe CoCo sorti en 1992
 Share, une fonctionnalité de Facebook

 Catherine Share, ancienne membre de la Famille de Charles Manson
 Chuck Share, joueur américain de basketball
 Stéphanie Courouble-Share, historienne spécialiste du négationnisme.

Voir aussi 
 
 Golden share